Mieres kan syfta på:

Spanien 

 Mieres (kommun i Spanien, Asturien, Province of Asturias, lat 43,23, long -5,75), 
 Mieres (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Mieres (kommun i Spanien, Katalonien), Província de Girona,